Hamřík je příjmení více osob:

 Jan Hamřík (* 1940) – český sáňkař, olympionik
 Jiří Hamřík (* 1951) – český fotbalista
 Tomáš Hamřík (* 1966) – český fotbalista
 Zdeněk Hamřík (* 1982) – český folkový písničkář a kytarista